Aqshī kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Aqshī (ort i Kazakstan), Almaty, 
 Akshiy (ort), Almaty, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar